Pletschbach ist der Name folgender Gewässer:

 Pletschbach (Eulengraben), rechter Zufluss des Eulengrabens im Einzugsgebiet des Norfbachs bei Kloster Knechtsteden bei Delhoven, Stadt Dormagen, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Pletschbach (Nette), rechter Zufluss der Nette im Bleyeler See, Stadt Nettetal, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Pletschbach (Rhein), linker Zufluss des Niederrheins bei Worringen, Stadt Köln, Nordrhein-Westfalen
 Pletschbach (Turtmänna), rechter Zufluss vom Driizänduhoru der Turtmänna im Gemeindegebiet von Ergisch, Bezirk Leuk, Kanton Wallis